El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2002 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 65 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Georgia Dome de Atlanta, Georgia. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Maryland, que lograban su primer campeonato en su segunda aparición en una Final Four, derrotando en la final a la Universidad de Indiana, que disputaba su sexta final. Juan Dixon, de los Terrapins, fue considerado Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional — Syracuse, New York

Final Regional

Midwest Regional — Madison, Wisconsin

Final Regional

South Regional — Lexington, Kentucky

Final Regional

West Regional — San Jose, California

Final Regional

Final Four — Atlanta, Georgia

Semifinales

Final Nacional

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 2002
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA